A Zrinjski Mostar egy boszniai horvátok által alapított labdarúgócsapat, székhelye Mostarban található. Jelenleg az élvonalban szerepel.

Története

Sikerei

Nemzeti 
 Bosnyák bajnok:
 6 alkalommal (2005, 2009, 2014, 2016, 2017, 2018

 Bosnyák kupa-győztes:
 1 alkalommal (2008)

Eredményei

A bosnyák labdarúgó-bajnokságban

Európaikupa-szereplés

Összesítve

Szezonális bontásban 

Csillaggal a hazai mérkőzést jelöltük.

Megjegyzés
 Az első mérkőzésen történt szurkolói rendbontások miatt az UEFA kizárta az FK Partizant, így a Zrinjski jutott tovább.

Játékosok 2010/2011

Külső hivatkozások 
 A Zrinjski Mostar hivatalos honlapja 
 A Zrinjski Mostar adatlapja az uefa.com-on 

Bosznia-hercegovinai labdarúgócsapatok
1905-ben alapított labdarúgócsapatok
Jugoszláv labdarúgócsapatok